Играй до смерти () — британский триллер режиссёра Роберта Хита, мировая премьера которого состоялась 6 августа 2011 года. В России фильм вышел 29 марта 2012 года.

Сюжет 
В центре сюжета картины пять старшеклассников британской средней школы. На выпускном вечере, полном секса и наркотиков, во время игры «в бутылочку» робкий интроверт Феликс безуспешно признался в любви блондинке Джемме и подрался с Крисом. Несколько месяцев спустя все ключевые игроки действа получили приглашение на день рождения Феликса, который должен состояться в загородном доме его родителей, однако встретивший компанию сторож направляет их в охотничий домик, расположенный глубоко в лесу. Там их встречает старший брат Феликса по имени Джастин, навязчивый парень, представившийся как бывший военный из Афганистана, который заявляет, что Феликс опоздает на вечеринку из-за отмены рейса. Поначалу непринужденная обстановка накаляется, когда спустя некоторое время Джастин во время игры «в бутылочку» признается компании, что Феликс на самом деле покончил с собой, повесившись, и что якобы один из присутствующих несет за это прямую ответственность. Шокированные известием молодые люди порываются уйти, но Джастин препятствует и начинает кровавую расправу. Выбрав себе в помощники Люка, Джастин связывает всех на стульях, образовывая круг для будущей игры «в бутылочку» и рассказывает, что нашел в кармане у Феликса открытку без подписи, на которой написано только «правда или фант, сука»; Джастин считает, что именно эта открытка стала последней каплей для брата и намерен выяснить, кто из присутствующих ее прислал.

В ролях 
 Дэвид Оукс — Джастин, брат Феликса, бывший военный
 Дженни Жак — Элеанор, девушка Пола, шантажировавшая Феликса
 Лиам Бойл — Пол, лучший друг Криса, принимавший участие в травле Феликса
 Флоренс Холл — Джемма, бывшая девушка Криса, отвергла любовь Феликса
 Александр Влахос — Люк, студент-наркоман, приятель Пола и Криса, давал Феликсу наркотики
 Джек Гордон — Крис, задиристый и заносчивый студент, бывший парень Джеммы, издевался над Феликсом
 Том Кейн — Феликс, брат Джастина, совершил самоубийство
 Джейсон Маза — Джонси, дилер Люка

Отзывы 
 Издание «The Telegraph» назвало картину «фактически мягкой разновидностью садистского порно».
 Сайт «» хорошо отозвался о фильме, назвав его психологическим рассказом в лучших традициях жанра и, отметив, что исполнением мог бы гордиться сам Альфред Хичкок.

Примечание

Ссылки 
 

Фильмы ужасов Великобритании